Die World Series 2007 war die 103. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete am 24. Oktober 2007 und endete am 28. Oktober 2007. Es standen sich der Champion der American League, die Boston Red Sox, und der Champion der National League, die Colorado Rockies, gegenüber. Sieger der „Best of Seven“-Serie waren die Boston Red Sox glatt in vier Spielen mit einem Sweep, die damit ihren zweiten Titel in vier Jahren errangen.

Als MVP der World Series wurde Mike Lowell ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Spiel 1 
Mittwoch, 24. Oktober 2007 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
Donnerstag, 25. Oktober 2007 im Fenway Park in Boston

Spiel 3 
Samstag, 27. Oktober 2007 im Coors Field in Denver, Colorado

Spiel 4 
Sonntag, 28. Oktober 2007 im Coors Field in Denver

Weblinks

Einzelnachweise 

2007
Baseball 2007
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Denver
Boston Red Sox
Colorado Rockies (Baseball)